Miti est un mot tahitien à l'origine de prénoms.
 MITI est l'ancien acronyme du nom du ministère de l'économie japonais remplacé aujourd'hui par METI.
 Michela Miti (née en 1963), actrice italienne.
 Mwape Miti (né en 1973), joueur de football zambien.

Homonymie de patronyme